Eersel (gemeente), een gemeente in de provincie Noord-Brabant
Eersel (plaats), een dorp in de gemeente Eersel 

Persoon:
 Hein Eersel, Surinaams taalkundige
 Regian Eersel, Surinaams-Nederlands kickbokser